Расулзаде — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Расулзаде, Мамед-Али Абдулазиз оглы (1884—1982) — один из активных участников национального движения в Азербайджане, депутат парламента АДР, двоюродный брат Мамед-Эмина Расулзаде.
 Расулзаде, Мамед Эмин (1884—1955) — азербайджанский государственный, политический и общественный деятель, журналист и драматург, председатель Национального Совета Азербайджана в 1918 году.
 Расул-заде, Натиг Расул-оглы (род. 1949) — современный азербайджанский писатель, лауреат премии Гостелерадио ССР, Всесоюзной премии им. Островского, член Союза писателей и Союза кинематографистов Азербайджана.